Яневский — фамилия. Известные носители:
 Яневский, Даниил Борисович (род. 1956) — советский и украинский историк, редактор, телеведущий, радиоведущий, заслуженный журналист Украины.
 Яневский, Славко (1920—2000) — македонский писатель, поэт и прозаик, редактор.
 Яневский, Станислав (род. 1985) — болгарский актёр.

См. также 
 Яневич-Яневский